Junia Tertia, aussi appelée Tertulla, (75 av. J.C. - 22) était la troisième fille de Servilia Caepionis et son second époux Decimus Junius Silanus et fut l'épouse de Gaius Cassius Longinus.

Biographie

Jeunesse 

Par sa mère, elle était la demi-sœur cadette de Marcus Junius Brutus, elle avait également deux sœurs aînées Junia Prima et Junia Secunda ainsi qu'un frère aîné nommé Marcus Iunius Silanus (consul en -25).

En 47 av. J.-C., la rumeur veut que sa mère Servilia l'ait prostituée à Jules César, bien qu'il ait également été dit qu'elle était la fille de César, dont sa mère était la maîtresse.

Mariage et vie 
Tertia a épousé Gaius Cassius Longinus, ils ont eu un fils, qui est né vers 59-60 av. J.-C. Elle a fait une fausse couche en 44 av. J.-C.

Comme sa mère, Tertia a été autorisée à survivre à son mari Cassius, sans être molestée par les Triumvirs et Auguste. Elle survécut jusqu'à un âge avancé, mourant en 22 après J.-C., 64 ans après la bataille de Philippes, sous le règne de l'empereur Tibère. Elle avait amassé un grand patrimoine au cours de son long veuvage, et légua sa fortune à de nombreux Romains éminents, mais en excluant l'empereur, ce qui suscita des critiques. Tibère pardonna cette omission et autorisa tout de même la tenue de grandes funérailles en son honneur, bien que les masques de Brutus et de Cassius ne devaient pas être exposés dans le cortège.

Par son fils, elle a pu devenir l'ancêtre de l'impératrice Domitia Longina.

Arbre généalogique de Marcus Brutus

Articles connexes 
 Junia gens

Références

Liens externes 
 GLIMRE VED SITT FRAVAER
 https://eugesta-revue.univ-lille.fr/pdf/2017/5.Webb-Eugesta-7_2017.pdf

Personnalité féminine de la Rome antique